Lucifer Incestus es el cuarto álbum de la banda de Austria Belphegor en el año 2003 lanzado por Napalm Records.

Lista de canciones 
 "Inflamate Christianos (Intro)" 0:33
 "The Goatchrist" 4:19	
 "Diaboli Virtus in Lumbar Est" 3:49
 "Demonic Staccato Erection" 5:01
 "Paradise Regained" 4:12	
 "Fukk the Blood of Christ" 5:47	
 "Lucifer Incestus" 2:44	
 "The Sin-Hellfucked" 5:44	
 "Fleischrequiem 69 (Outro)" 4:16

Álbumes de Belpegor
Álbumes de 2003
Álbumes de black metal
Álbumes de Napalm Records